Ла-Совта́-де-Саве́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Бордо, 15 км на схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 519,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Совта-де-Савер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Совта-де-Савер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна